Cars kan syfta på:

Personer 
 Gunnar Cars (1917–1996), svensk ämbetsman
 Hadar Cars (1899–1967), svensk militär
 Hadar Cars (född 1933), svensk politiker
 Thorsten Cars (född 1930), svensk jurist

Övrigt 
 Cars, originaltitel på filmen Bilar
 Cars, ett datorspel
 Cars (sång) – en låt från 1979 av den brittiske artisten Gary Numan
 The Cars, en musikgrupp